Mette peut désigner :
 (1727) Mette, astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur.

 Jeanne Mette (1867-1955), poétesse française ;
 Sophie Mette (1959-), femme politique française.